Greenbrier steht für:

 Greenbrier County im US-Bundesstaat West Virginia
 Greenbrier (Hotel), Hotel in White Sulphur Springs (West Virginia)
 The Greenbrier Companies, US-amerikanischer Hersteller von Güterwagen
 Chevrolet Greenbrier, Automodelle

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenbrier (Arkansas)
 Greenbrier (Dougherty County), im Dougherty County, Georgia
 Greenbrier (Richmond County), im Richmond County (Georgia)
 Greenbrier (Orange County), im Orange County (Indiana)
 Greenbrier (Warrick County), im Warrick County, Indiana

Siehe auch:
 Greenbriar